Гвардейское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Калининградская область 
 Гвардейское сельское поселение — входит в Багратионовский район

Республика Крым 
 Гвардейское сельское поселение — входит в Симферопольский район
 Гвардейское сельское поселение — входит в Первомайский район

Тульская область 
 Гвардейское сельское поселение — входит в Дубенский район

Чеченская Республика 
 Гвардейское сельское поселение — входит в Надтеречный район